Életfa (népnyelv)
 Életfa díj állami kitüntetés
 Életfa Emlékplakett állami kitüntetés
 Keleti tuja, 'Platycladus orientalis', ciprusfélék családjába tartozó, kelet-ázsiai növényfaj
 Óriás tuja, Magyarországon dísznövényként tartott, másik ciprusféle
 Égig érő fa, meseelem, sámánisztikus képzet, a magyar népmesekincs része